Death Valley peut désigner :
 la vallée de la Mort (en anglais ), une vallée désertique des États-Unis ;
la vallée de la mort en stratégie d'entreprise, concept de management lié au financement des startups ;
 le parc national de la vallée de la Mort (en anglais ), un parc national des États-Unis situé à l'est de la Sierra Nevada, en Californie, et qui s'étend en partie au Nevada ;
 Death Valley, un film américain réalisé par Paul Powell (1927) ;
 Death Valley, un western américain réalisé par Lew Landers (1946) ;
 Death Valley, un film hongkongais sorti en 1968 
 Death Valley, un film américain réalisé par Dick Richards (1982) ;
 Death Valley, un film américain réalisé par David Kebo et Rudi Liden ; (2004)
 Death Valley, une série américaine réalisée à partir de 2011.

Voir aussi